Пон-л'Евек () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза
 Пон-л'Евек () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос
 Пон-л'Евек () — сир, що виробляється в муніципалітеті Пон-л'Евек у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос